Sipe ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sambu Sipe (* 1972), tansanischer Langstreckenläufer

 Richard Sipe (1932–2018), US-amerikanischer Pastoralpsychologe und Autor
 William Allen Sipe (1844–1935), US-amerikanischer Politiker